Horní Újezd kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Horní Újezd (okres Přerov)
 Horní Újezd (okres Svitavy)
 Horní Újezd (okres Třebíč)